Biologia:
 Acant (nom científic Acanthus), gènere de plantes de la família Acantàcia
 Història: 
 Acant, ciutat de l'antiga Grècia
 Acant d'Esparta, atleta de l'antiga Grècia